Há diversas pessoas com o nome Carracci e as mais famosas são os pintores barrocos italianos, membros da mesma família:
 Carracci, família italiana muito influente no Barroco italiano.
 Agostino Carracci, (15.8.1557 em Bolonha - 23.2.1602 em Parma).
 Annibale Carracci, (Novembro de 1560 em Bolonha - 15.7.1609 em Roma), irmão de Agostino Carracci.
 Antonio Carracci (1583 em Bolonha - 1618 em Roma), pintor, sobrinho de Annibale Carracci.
 Francesco Carracci (cerca de 1595 en Bolonha - 1622), pintor e gravador em cobre, sobrinho de Annibale Carracci.
 Lodovico Carracci, (Abril de 1555 em Bolonha - 13.11.1619 em Bolonha), primo de Agostino Carracci.

Desambiguação